Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1952/53 war die achte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kamen die beiden Oberliga-Absteiger SC Victoria Hamburg und Lüneburger SK neu in die Amateurliga, ebenso die drei Aufsteiger SV Polizei Hamburg, Wilhelmsburger FV 09 (beide Wiederaufstieg nach einer Saison) und TuS Hamburg 1880 (Rückkehr nach zwei Spielzeiten).

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten ASV Bergedorf 85 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort gewann Victoria seine Gruppen und stieg auf, während sich Bergedorf Eintracht Braunschweig geschlagen geben musste.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Post SV Hamburg hatte der obersten Hamburger Spielklasse zuvor seit 1945 angehört, der SV West-Eimsbüttel seit einer Spielzeit.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1952/53 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1952/53 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1952
Fußballsaison 1952/53